Каниаписко:

 Каниаписко — водохранилище, образованное плотиной на реке Каниаписко.
 Каниаписко — река в провинции Квебек в Канаде